Каждому своё:

 Каждому своё (=suum cuique) — классический принцип справедливости. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine.

Музыка:
 «Каждому своё» — мини-альбом группы Артур Беркут.
 «Каждому — своё» — песня группы Гражданская оборона, альбом «Армагеддон-попс» 1989 года.
 «Каждому своё» — песня Сергея Наговицына.
 Jedem das Seine — песня группы Крематорий.
 Jedem das Seine — песня Михаила Елизарова.
 Jedem das Seine — песня группы Комитет Охраны Тепла.
 Jedem das Zeine — песня группы Нейро Дюбель.

Фильмы:
 «Каждому своё» () — кинофильм, 1946, США, реж. Митчелл Лейзен.
 «Каждому своё» () — кинофильм, 1967, Италия, реж. Элио Петри.
 «Каждому своё» () — кинофильм, 2016, США, реж. Ричард Линклейтер.

Другие значения:
 «Каждому своё» — произведение Валентина Пикуля.
 «Каждому своё» — пьеса Самуила Алёшина.
 Корсары: Каждому своё — компьютерная игра.

См. также 
 Бухенвальд — концентрационный лагерь.